Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

 
 

 291e régiment d'artillerie
 291e régiment d'infanterie (France)
 291e régiment d'infanterie territoriale

 291e régiment d'infanterie Zara